Katya steht für:

 Katya (Name),  englisch transkribierte Form von Katja
 Linux Mint 11 Katya, Codename der Version 11 von Linux Mint